Miejscowości w Australii:
 Onslow – miasto w stanie Australia Zachodnia
Miejscowości w USA:
 Onslow – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Jones
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Onslow (ang. Onslow County) – w stanie Karolina Północna
Kompozytorzy:
 George Onslow – francuski kompozytor klasycyzmu
Inne:
 HMS Onslow (1941) – brytyjski niszczyciel typu O z II wojny światowej